DeWitt County kan syfta på två olika countyn i USA

DeWitt County, Illinois
DeWitt County, Texas